Bockholdt steht für:

 Bockholdt, Dienstleistungsunternehmen mit Hauptfirmensitz in Lübeck, Schleswig-Holstein

Bockholdt ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Bockholdt (* 1975), deutscher Jurist
 Rudolf Bockholdt (1930–2007), deutscher Musikwissenschaftler